BF Goodrich peut désigner :
 la division BF Goodrich de l'entreprise Goodrich ;
 la filiale BF Goodrich de l'entreprise Michelin qui a racheté la marque en 1990.

Voir aussi